Kristal (natuurwetenschappen), een rangschikking van atomen 
 Kristalglas, een soort glas, geen kristal in de natuurwetenschappelijke betekenis
 Kristal (component), het kwartskristal als elektronicacomponent
 Kristal (halfgeleider), het kristal in een actieve of passieve halfgeleidercomponent
 Bergkristal
 Kristal (lettertype)
 Een kristallen huwelijk, zie huwelijksverjaardag
 Een kristallen jubileum, zie jubileum

Zie ook 
 Cristal (doorverwijspagina)
 Crystal (doorverwijspagina)